Het WTA-tennistoernooi van Monterrey (officieel Monterrey Open) van 2013 vond plaats van 1 tot en met 7 april 2013 in de Mexicaanse stad Monterrey. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Tímea Babos bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij verslagen door Monica Niculescu.

Het vijfde reekshoofd Anastasija Pavljoetsjenkova uit Rusland won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als eerste geplaatste Duitse Angelique Kerber in drie sets. Pavljoetsjenkova wist voor het derde maal in haar carrière het toernooi van Monterrey op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-titel.

De Belgische Yanina Wickmayer was als zesde geplaatst. Zij bracht het niet verder dan de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Sara Errani en Roberta Vinci waren hun titel niet komen verdedigen.

Het als eerste geplaatste duo Tímea Babos / Kimiko Date-Krumm won de titel, hoewel dit toernooi (na het toernooi van Florianópolis, waarin zij de halve finale bereikten) pas het tweede was waarin zij samenspeelden. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel Eva Birnerová en Tamarine Tanasugarn in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Hongaarse Babos had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de 42-jarige Japanse Date-Krumm vier.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Monterrey 2013
Monterrey